Nathaniel Nyakie Chalobah, né le  à Freetown (Sierra Leone), est un footballeur international anglais qui évolue au poste de milieu de terrain à West Bromwich Albion.

Biographie

En club 
Nathaniel Chalobah, formé à Chelsea est prêté à Watford pour la saison 2012-2013. Il prend part à 42 matchs toutes compétitions confondues et marque 5 buts.

Le , il signe un nouveau contrat avec Chelsea FC pour une durée de cinq ans.

Le , il est prêté à Nottingham Forest jusqu'au mois de . Le , il est prêté à Middlesbrough jusqu'à la fin de la saison. Le  septembre suivant, il est prêté au Burnley FC jusqu'au mois de . Le  il est prêté à Reading FC.

En sélection 
Le , Chalobah prend part à son premier match avec l'Angleterre espoirs lors du match amical face à l'Irlande du Nord.

Le , Chalobah honore sa première sélection avec l'équipe d'Angleterre en entrant en fin de match contre l'Espagne (victoire 2-3).

Statistiques

Palmarès

En club 
  Chelsea FC
 Champion d'Angleterre en 2017.

  Watford
 Vice-champion d'Angleterre de D2 en 2021.

  Fulham
 Champion d'Angleterre de D2 en 2022.

En sélection 
  Angleterre -17 ans
 Champion d'Europe en 2010.

  Angleterre espoirs
 Vainqueur du Tournoi de Toulon en 2016.

Notes et références

Liens externes 

 

Footballeur international anglais
Footballeur sierraléonais
Joueur du Chelsea FC
Joueur du Watford FC
Joueur du Nottingham Forest FC
Joueur du Middlesbrough FC
Joueur du Burnley FC
Joueur du Reading FC
Joueur du SSC Naples
Joueur du Fulham FC
Joueur du West Bromwich Albion FC
Naissance en décembre 1994
Naissance à Freetown